Надеждовка (), село,
Барвенковский городской совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320410105.

Географическое положение 
Село Надеждовка вплотную примыкает к городу Барвенково, железнодорожная станция Надеждовка.
Находится на правом берегу реки Сухой Торец .

Экономика 
В селе есть свино-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.

Примечания 
Информация о селе Надеждовка отсутствует на сайте . Село было присоединено к городу Барвенково ориентировочно в 1970-х годах.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Барвенковского района